Hodgkin je priimek več oseb:
 Alan Lloyd Hodgkin (1914—1998), angleški fiziolog in biofizik.
 Dorothy Crowfoot Hodgkin (1910—1994), angleška kemičarka.
 Eliot Hodgkin (1905—1987), angleški slikar.
 Howard Hodgkin (*1932), angleški slikar.
 Thomas Hodgkin (1798—1866), angleški zdravnik in patolog.
 Thomas Hodgkin (1831—1913), angleški zgodovinar, odvetnik in bankir.